Ли́повая аллея — название ряда улиц в различных населённых пунктов бывшего СССР.

Россия 
 Липовая аллея — улица в Москве.
 Липовая аллея — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Липовая аллея — улица в Приморском районе.
 Липовая аллея — улица в Петергофе.

Украина 
 Липовая аллея — улица в городе Львове.

См. также 
 Липовая аллея — одна из аллей Преображенского еврейского кладбища в Санкт-Петербурге.
 Липовая улица
 Липовый переулок

Аллеи